Falęccy herbu Belina – polski ród szlachecki
 Falęccy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Falęccy herbu Leszczyc – polski ród szlachecki